Reini est un patronyme finlandais pouvant désigner:

Patronyme
Aarne Reini (1906-1974), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1964), acteur finlandais
Juha Reini (né en 1975), joueur finlandais de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois